Nelidova kan avse:

 Barbara Nelidova (1814–1897) – en rysk hovdam
 Jekaterina Nelidova (1756–1839) – en rysk hovdam